Ярошинський Богдан Харитонович (1947—2008) — народний депутат України 2-го скликання.
 Захарія Ярошинський (1700—1774) — польський шляхтич, консиліяр Барської конфедерації.
 Павел Ярошинський (* 1994) — польський футболіст, фланговий захисник італійського клубу «Дженоа».